Kardar est un nom propre afghan, iranien et pakistanais qui peut faire référence à :

Toponyme 

 , village iranien du district de Byaban, dans le comté de Minab et la province d'Hormozgan ;
 , village iranien du District central, dans le comté de Minab et la province d'Hormozgan ;
 , village iranien du district de Babol Kenar, dans le comté de Babol et la province de Mazandéran ;
 , montagne d’Iran dans la province d'Hormozgan.

Patronyme 

 Akhtar J. Kardar (1926-2002), réalisateur, scénariste et producteur pakistanais ;
  (1925-1996), joueur international de cricket et homme politique pakistanais ;
  (1904-1989), acteur, réalisateur et producteur indien ;
 Mehran Kardar (1957-), physicien iranien. 
  (1952-), économiste et ministre des finances provincial pakistanais ;
  (1956-), homme politique pakistanais.

Divers 
 , équation mathématique.

Patronyme pakistanais
Patronyme iranien